

Persone 
 Maria Adelaide d'Asburgo-Lorena (1822-1855) – arciduchessa d'Austria, principessa d'Ungheria e regina di Sardegna come consorte di Vittorio Emanuele II
 Maria Adelaide di Braganza (1912-2012) – pretendente dalla Casa reale di Braganza
 Maria Adelaide di Cambridge (1833-1897) nobile britannica, Duchessa di Teck per matrimonio
 Maria Adelaide di Lussemburgo (1894-1924) – granduchessa di Lussemburgo dal 1912 al 1919
 Maria Adelaide di Lussemburgo (1924-2007) – principessa lussemburghese
 Maria Adelaide di Savoia (1685-1712) nata principessa di Savoia, moglie di Luigi, duca di Borgogna
 Maria Adelaide di Savoia-Genova (1904-1979) – principessa italiana

Altro 
 Maria Adelaide – imbarcazione della Regia Marina